Rona-Tas ist der Familienname folgender Personen:
 Akos Rona-Tas, ungarisch-amerikanischer Soziologe
 András Róna-Tas  (* 1931), ungarischer Historiker und Linguist